Het ATP-toernooi van Mumbai 2007 (met de officiële naam Kingfisher Airlines Tennis Open 2007) werd van 24 tot en met 30 september 2007 gespeeld in de Indische stad Mumbai. Er werd gespeeld op de outdoor hardcourtbanen van de Cricket Club of India.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

Mumbai
Mumbai